Paterna de Rivera kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Paterna de Rivera (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Cádiz, 
 Paterna de Rivera (kommun), Andalusien, Provincia de Cádiz, 

Robotskapade Spanienförgreningar